Siergiej Afanasjew (1912-?) – radziecki dyplomata
 Siergiej Afanasjew (1918–2001) – radziecki polityk
 Siergiej Afanasjew (ur. 1988) – rosyjski kierowca wyścigowy